A fenilén-diaminnak három izomerje van:
orto-fenilén-diamin
meta-fenilén-diamin
para-fenilén-diamin